toga (kleding), een ambtsgewaad
toog (café), het cafémeubel waarachter de waard zijn drankjes klaarmaakt
Toog (uitgeverij), een Belgische stripuitgeverij
een boog boven een raam of deuropening; zie getoogd